

Кіровська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Кіровська сільська рада — сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Кіровська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область
 Кіровська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Кіровська сільська рада — сільське поселення, Смоленський район, Алтайський край
 Кіровська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край

Кіровська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Кіровська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Мирненської сільської ради Вінницька область, Калинівський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Рачківської сільської ради Вінницька область, Немирівський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Данилівської сільської ради Дніпропетровська область, Криворізький район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Чистопільської сільської ради Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Діанівської сільської ради Донецька область, Волноваський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Семененківської сільської ради Запорізька область, Вільнянський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Таврійської сільської ради Запорізька область, Оріхівський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Лагідненської сільської ради Запорізька область, Токмацький район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Кучаківської сільської ради Київська область, Бориспільський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Боківської сільської ради Кіровоградська область, Долинський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Миролюбівської сільської ради Кіровоградська область, Маловисківський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Зарічненської сільської ради Миколаївська область, Миколаївський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Вишнівської сільської ради Одеська область, Великомихайлівський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Трояндівської сільської ради Одеська область, Лиманський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Калантаївської сільської ради Одеська область, Роздільнянський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Лебединської сільської ради Полтавська область, Кобеляцький район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Пальчиківської сільської ради Полтавська область, Полтавський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Квітневої сільської ради Харківська область, Близнюківський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Лиманецької сільської ради Херсонська область, Бериславський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Корнилівської сільської ради Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Кіровська сільська рада — колишня назва Троїцької сільської ради Чернігівська область, Новгород-Сіверський район